Die X. Panamerikanischen Spiele wurden vom 7. bis 23. August 1987 in der US-amerikanischen Stadt Indianapolis ausgetragen.

Über 4300 Athleten aus 38 Ländern kämpften in 30 Sportarten um 1015 Medaillen.
Erfolgreichste Nation wurden die Vereinigten Staaten mit insgesamt 370 Medaillen.

Medaillenspiegel 
Erfolgreichste Nation wurden die Vereinigten Staaten.

Ergebnisse 
 Panamerikanische Spiele 1987/Boxen
 Panamerikanische Spiele 1987/Fußball
 Panamerikanische Spiele 1987/Leichtathletik
 Panamerikanische Spiele 1987/Tennis

Weblinks 

 X Jogos Pan-Americanos – Indianápolis 1987 – EUA in Quadro De Medalhas (portugiesisch)

Einzelnachweise 

 
1987
Multisportveranstaltung 1987